Bickhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Bickhardt (1935–2018), deutscher Veterinärmediziner
 Peter Bickhardt (1933–2018), Vertreter der kirchlichen Oppositionsbewegung in der DDR
 Ralf Bickhardt (1912–nach 1954), deutscher Mediziner
 Stephan Bickhardt (* 1959), deutscher Pastor